Il Gruppo Mondiale 2012 è il massimo livello di competizione della Fed Cup 2012. Solo le otto squadre partecipanti al Gruppo Mondiale possono infatti ambire ad alzare il trofeo della Fed Cup. Le quattro squadre sconfitte nel primo turno (i quarti di finale) disputano gli spareggi per tentare di rimanere nel Gruppo Mondiale anche nell'edizione successiva.

Tabellone

Quarti di finale

Russia vs. Spagna

Belgio vs. Serbia

Italia vs. Ucraina

Germania vs. Rep. Ceca

Semifinali

Russia vs. Serbia

Rep. Ceca vs. Italia

Finale

Serbia vs. Rep. Ceca

Voci correlate
Fed Cup
Fed Cup 2012
Fed Cup 2012 Spareggi Gruppo Mondiale
Fed Cup 2012 Gruppo Mondiale II

Collegamenti esterni

Fed Cup 2012